Бурхасот (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Валенсия в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Уэрта-Норте. Занимает площадь 3,4 км². Население 38 170 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 2 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Web del Ayuntamiento de Burjasot
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias — Guía Turística
 Festival 10dB (Festival de las Artes Escénicas de Burjasot) 
 Guía de comercios y servicios de Burjasot
 Web del Instituto Municipal de Cultura y Juventud de Burjasot 
 Web de la red Wi-fi Burjatec.

Муниципалитеты Валенсии